South — британская альтернативная рок-группа, трио, из Англии, существовавшая в 1998—2009 годах. Группа состояла из лидер-вокалиста Джоэла Кэдбери, Бретта Шоу и Джими Макдоналда. Каждый из участников был мультиинструменталистом и играл на гитаре, бас-гитаре, ударных и клавишных.

Дискография

Альбомы 
 From Here on In (2001)
 With the Tides (2003)
 Adventures in the Underground Journey to the Stars (2006)
 You Are Here (2008)

EP 
 All In For Nothing (2001)
 Constantly Burning (2001)
 Speed Up / Slow Down (2005)

Ссылки 

Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы из Лондона
Рок-группы Великобритании